«Want You Bad» — песня американской панк-рок группы The Offspring, выпущенный как второй сингл с шестого студийного альбома Conspiracy of One.

Список композиций 
Версия 1

Версия 2

Версия 3

Видеоклип 
Видеоклип был снят в Лос-Анджелесе (Калифорния)  в январе 2001 года.

В популярной культуре 
 Песня является вступительной к фильму 2001 года Мартовские коты.
 Песню можно услышать в комедийном фильме Американский пирог 2 2001 года.
 Песня есть в видеоигре Crazy Taxi 3: High Roller.

Чарты и сертификации

Чарты

Чарты года

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни по алфавиту
Синглы 2000 года
Синглы по алфавиту
Песни The Offspring